— уезд расположен в префектуре Фукусима, Япония.

По оценкам на 1 апреля 2017 года, население составляет 16,093 человек, площадь — 57,79 км², плотность населения — 278 человек/км².

Посёлки и сёла 
 Одзика
 Садза

Уезды префектуры Нагасаки